BDS je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Barbados.
 kratica za Delovno združenje nemških sociologinj in sociologov (nemško Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziologen)
 kratica za : bruto dodana sreča

Glej tudi 

Kratice